Fjæstad ist der Familienname folgender Personen:

 Ellen Fjæstad (* 1986), schwedische Schauspielerin
 Gustaf Fjæstad (1868–1948), schwedischer Maler